Zkratka ICS může znamenat:

v komunikaci v dopravě, zejména v námořní
 mezinárodní signální kód – International Code of Signals, INTERCO, "interco". Určuje způsoby komunikace od vlajkové abecedy z tlusté knihy, přes semafor k radiotelefonii, včetně Morseovy abecedy zvukem i světlem.

v geologii a paleontologii
 Mezinárodní komise pro stratigrafii (International Commission on Stratigraphy)

v mobilních technologiích
 Ice Cream Sandwich – verze operačního systému Android

Zkratky